Peña, que em espanhol significa penha (penhasco) ou grupo ou tertúlia de amigos ou aficionados, como por exemplo de touradas ou futebol, pode referir-se a:

Peña (Venezuela) — município no estado de Yaracuy
Txoko — sociedades gastronómicas tradicionais no País Basco e Navarra

Desambiguações de topônimos